Trapani, città della Sicilia, capoluogo dell'omonima provincia
 Città di Trapani, è stata una nave ospedale della Regia Marina, varata nel 1928 come motonave passeggeri, silurata ed affondata dal sommergibile HMS Proteus il 5 gennaio 1942.
 Città di Trapani, è stata una motonave passeggeri italiana della compagnia Tirrenia di Navigazione. Varata nel 1928 come "Città di Marsala" fu ribattezzata con questo nome nel 1948. Naufragò nel 1957.